Georgios Bonanos () est un sculpteur grec, né en 1863 et mort en 1939.

Né à Lixouri (anciennement Vouni), en Céphalonie, il étudia à l'École des Beaux - Arts d' Athènes. Leonidas Drosis y fut son professeur. Puis il part étudier à Rome.

Au cours de sa carrière, il réalisa plusieurs statues et bustes, exposés dans toute la Grèce. 

Il mourut en 1940 à Athènes.

Galerie

Références

Liens externes 
 

Sculpteur grec du XIXe siècle
Sculpteur grec du XXe siècle
Naissance en avril 1863
Décès en mai 1939
Pages avec des traductions non relues
Élève de l'École des beaux-arts d'Athènes
Décès à Athènes
Naissance à Céphalonie
Décès à 76 ans